Captain Cook Memorial är ett monument i Australien. Det ligger i delstaten New South Wales, i den sydöstra delen av landet, omkring 16 kilometer söder om delstatshuvudstaden Sydney.

Trakten är tätbefolkad. Närmaste större samhälle är Sydney, omkring 16 kilometer norr om Captain Cook Memorial. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Byggnadsverk i New South Wales